Bertram est un patronyme porté notamment par :

Patronyme 
 Adolf Bertram (1859-1945, a été archevêque de Breslau et cardinal allemand ;
 Alexander Bertram (1811-1875), chef de pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ;
 Axel Bertram (1936-2019), designer, dessinateur, graphiste et typographe allemand ;
 Bert Bertram (1895-1928), entomologiste australien ;
 Byron Bertram (1952-), joueur de tennis sud-africain ;
 Carolyn Bertram (19?-), femme politique canadienne ;
 Dan Bertram (1987-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Dominique Bertram (1954-), bassiste et contrebassiste français ;
 George Clément Bertram (1841-1915), bailli de Jersey ;
 Hans Bertram (1906-1993), aviateur, écrivain, scénariste et réalisateur allemand ;
 Laura Bertram (1978-), actrice canadienne ;
 Maître Bertram (vers 1340-1414 ou 1415), peintre gothique allemand ;
 Rainer Bertram (1932-2004), chanteur de schlager et un réalisateur de télévision allemand ;
 Sonja Bertram (1984-), actrice allemande ;

Pseudonyme 
 William Bertram (1880-1933), réalisateur et acteur canadien de l'époque du cinéma muet.

Toponyme 
 Bertram, une ville du  comté de Linn, en Iowa, aux États-Unis.
 Bertram, une ville située au centre-est du comté de Burnet, au Texas.
 (85320) Bertram, un astéroïde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme